Rive kan syfta på:

Geografi

Italien 
 Rive d'Arcano – ort och kommun i provinsen Udine, Friuli-Venezia Giulia
 Rive, Piemonte – ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte